Метели — название населённых пунктов в России:

 Метели — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края.
 Метели — село в Дуванском районе Башкирии.
 Метели — деревня в Советском районе Кировской области.

См. также 
 Метель